Розанова, Мария:
 Розанова, Мария Александровна (1885—1957) — советский ботаник.
 Розанова, Мария Васильевна (род. 1929) — русский литератор и публицист, издатель, радиоведущая.